Kelurahan Pasanggrahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Pasanggrahan (administrativ by i Indonesien), Jawa Barat, 
 Kelurahan Pesanggrahan, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar